Der Challenger ATP Cachantún Cup 2014 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. April 2014 in Santiago de Chile stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 12. und 13. April 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 23 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Pedro Cachín
 Jorge Aguilar
 Thiemo de Bakker
 Juan Pablo Paz

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 33 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Santiago de Chile